Perfect Symmetry bezeichnet:

 ein Album von Fates Warning, siehe Perfect Symmetry (Fates-Warning-Album)
 ein Album von Keane, siehe Perfect Symmetry (Keane-Album)